59. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 3–4 lutego 1962 roku w Oslo, w Norwegii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Najlepszy rezultat osiągnął radziecki panczenista Robert Merkułow.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarzy z 12 krajów. Sklasyfikowanych zostało 34.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1962 w Norwegii
1962 w sportach zimowych
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo